Nowa Wioska ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Wisoka (Gardeja), Ort in der Landgemeinde Gardeja, Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern
 Nowa Wioska (Góra), Ort in der Stadt-und-Landgemeinde Góra, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowa Wioska (Gubin), Ort in der Landgemeinde Gubin, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Nowa Wioska (Krzyżanowice), Ort in der Landgemeinde Krzyżanowice, Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien
 Nowa Wioska (Lubrza), Ort in der Landgemeinde Lubrza, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus
 Nowa Wioska (Nowa Wieś Wielka), Ort in der Landgemeinde Nowa Wieś Wielka, Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nowa Wioska (Olszówka), Ort in der Landgemeinde Olszówka, Powiat Kolski, Woiwodschaft Großpolen
 Nowa Wioska (Siewierz), Ort in der Stadt-und-Landgemeinde Siewierz, Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien